Zygmunty peut désigner en Pologne :

 Zygmunty, village de la voïvodie de Podlachie
 Zygmunty, village de la voïvodie de Mazovie